City-Tunnel (engl. Innenstadttunnel) oder Citytunnel bezeichnet verschiedene Tunnel:

 Eisenbahntunnel:
 City-Tunnel Frankfurt
 City-Tunnel Leipzig
 City-Tunnel Offenbach
 Citytunnel Malmö

Straßentunnel:
 Citytunnel (Bregenz), Zubringer zur A14
 Citytunnel (Darmstadt)
 Citytunnel (Luxemburg)

Siehe auch:
 Eisenbahntunnel:
 City-S-Bahn Hamburg
 Citybanan Stockholm (S-Bahn)
 Crossrail in London (S-Bahn)
 Innenstadttunnel (Stadtbahn Düsseldorf)
 Nord-Süd-Tunnel Berlin (S-Bahn)
 RER-Tunnel in Paris (S-Bahn)
 Tunnel Nord-Süd-Fernbahn Berlin (Fernverkehr)
 Verbindungsbahn (Stuttgart) (S-Bahn)

Straßentunnel:
 Rheinufertunnel %28D%C3%BCsseldorf%29
 Tiergartentunnel (Berlin)